Bon Boullogne, dit Boullogne l’aîné, baptisé le  à Paris où il est mort le , est un peintre et graveur français.

Biographie 
D’abord élève de son père, le peintre Louis, dont il a été longtemps considéré comme le plus doué de ses enfants, Bon Boullogne montra de bonne heure de grandes dispositions pour la peinture. On pense qu’il l’a aidé dans ses travaux dans la Grande Galerie du Louvre. Premier prix de Rome en peinture 1669. Colbert lui aurait donné la pension du roi à Rome, à la vue d’un Saint Jean, demi-figure, que son père lui avait présenté et qu’il trouva si bien, que, par son ordre, le tableau resta dans les salons de l’Académie.

Boullogne demeura cinq ans à Rome, et y acquit à un très haut degré l’art de faire des pastiches, réalisant des copies des œuvres célèbres, en particulier quelques fresques de Raphael destinées à être reproduites en tapisseries aux Gobelins. Il eut, par la suite, l'occasion de tromper avec ses imitations, les plus habiles connaisseurs. Il quitta Rome pour aller en Lombardie étudier le Corrège et le Carrache, tout en préférant le Guide, le Dominiquin, l'Albane et tous les autres peintres, ce qui explique les grandes affinités de sa peinture, particulièrement en mythologie, avec l’école de Bologne.

De retour en France, il fut reçu à l’Académie royale en 1677 et, l’année suivante, nommé professeur et peintre du roi. Sa réputation le fit distinguer par Louis XIV, qui lui donna une pension de six cents livres.

Après la mort de Mansart en 1708, avec son frère Louis et Jouvenet, il participa au chantier de peinture entrepris par Charles de La Fosse à l’Hôtel des Invalides. Il travailla également au palais et à la chapelle de Versailles, à Trianon.

Excellant dans le coloris, Bon Boullogne dessinait aussi bien qu’il composait. Il était extrêmement laborieux, et peignait souvent, avant et après le jour, à la lueur d’une lampe attachée à son chapeau. Il avait coutume de dessiner sur du papier gris, à la pierre noire relevée de blanc ; ses dessins, faits avec trop de facilité, ne sont souvent qu’indiqués. 

Ce peintre avait un caractère gai, plein de saillies, aimait et protégeait ses élèves, et fut toute sa vie tendrement attaché à son frère Louis de Boullogne, avec lequel il vécut en commun jusqu’à son mariage avec Anne Lourdet, fille du directeur de la manufacture de la Savonnerie, le .

Il a peint à Paris :
 à Notre-Dame, le Paralytique
 aux Invalides, les chapelles Saint-Jérôme et Saint-Ambroise, composées chacune d’une coupole et de six tableaux peints à fresque 
 aux , dans le chœur, la Résurrection de Lazare ;
 à la , sur le maître-autel, l’immaculée Conception ;
 au couvent de l’Assomption, la Présentation au Temple, et le Mariage de la Vierge ;
 aux Petits-Pères, Saint Jean-Baptiste et Saint Grégoire ;
 à l’Académie, le Combat d’Hercule contre les Centaures et les Lapithes ;
 au palais de Justice, la Justice accompagnée de la Force et de la Modération ; Hercule chassant la Calomnie et la Discorde ; trois Déesses donnant des couronnes pour animer les arts ;
 aux Célestins, Apothéose de saint Pierre Moron ;

Il a aussi peint à Versailles :
 dans la chapelle du château, neuf petits plafonds représentant des Apôtres groupés avec des Anges et au-dessus des orgues, les Concerts des Anges ;
 à l’, une Cène et le Mariage de sainte Catherine ;
 dans les appartements, à Trianon, à la Ménagerie, de nombreux sujets.

Le tableau oblong de chevalet, saint Benoît ressuscitant un enfant, que possède le musée du Louvre, donne une bonne Idée de sa manière. Il a, en outre, peint à Orléans, à Toulouse, à l’abbaye de Saint-Riquier, etc. Il s’est représenté lui-même, dans son atelier, causant avec un poète et un musicien. Il a gravé de sa main trois morceaux : Saint Bruno, Saint Jean-Baptiste, un Sujet d’Almanach.

Claude Audran, Charles-Nicolas Cochin, Louis-François Mariage (La naissance de Bacchus), Boquet, Langlois, Moyreau, etc., ont laissé des estampes d’après les tableaux de Bon Boullogne. 

Bon Boullogne eut pour élèves : Nicolas Bertin, Pierre-Jacques Cazes, Pierre Dulin, Charles Parrocel, Jean Raoux, Jean-Baptiste Santerre, Robert Tournières, Louis de Silvestre, François Hutin, Sébastien Leclerc, Claude Verdot, Jean Moyreau.

Il fut inhumé à Saint-Roch, sa paroisse. De ses deux fils, nés en 1688 et 1689, l’aîné étudia d'abord la peinture, et se fit ensuite recevoir avocat ; ils moururent tous deux avant leur père en 1708 et 1716.

Œuvres 

Parmi ses tableaux, on distingue : 
 Saint Benoît ressuscitant un enfant
 Combat d’Hercule et des Centaures
 Pan et Syrinx
 Deux anges portant des instruments de musique, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
 Émigration des Tectosages, Toulouse, musée des Augustins
 Hercule combat les centaures, Paris, Louvre 
 Junon et Flore, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
 l’Annonciation
 L’Enlèvement de Proserpine, Lisieux, musée d’art et d’histoire
 La Fille de Jephthé, Saint-Pétersbourg, musée de l'Ermitage
 La Mort de saint Ambroise, Paris, Louvre
 Le Lavement de pieds, Dijon, musée des Beaux-Arts
 Le Triomphe d’Amphitrite, Dijon, musée Magnin
 Pan et Syrinx, Lisieux, musée d’art et d’histoire 
 Saint Nicolas ressuscitant les enfants, Montauban, musée Ingres
 Tobie guérissant son père, Lille, palais des Beaux-Arts, huile sur toile, vers 1705
 Vénus
 Zéphyr et Flore, Rouen, musée des Beaux-Arts
 Dame Bigot (Femme d'Étienne Hallé), huile sur toile, 81 × . Musée d'Évreux.
 Scène mythologique, musée Jeanne-d'Aboville de La Fère
 Le Christ guérissant le paralytique à la piscine de Bezatha, Arras, musée des Beaux-Arts, may de Notre-Dame de Paris de 1678

Exposition 
 Bon Boullogne (1649-1717), un chef d'école au Grand Siècle, Dijon, musée Magnin,  - .

Notes et références

Annexes

Bibliographie 

 Amédée de Caix de Saint-Aymour, Les Boullongne : une famille d’artistes et de financiers aux , Ed. Henri Laurens, Paris, 1919.
 Antoine Schnapper, « Plaidoyer pour un absent : Bon Boullogne (1649 - 1717) », dans Revue de l'Art, 1978, , .
 Ferdinand Hoefer, Nouvelle Biographie générale, t. 7, Paris, Firmin-Didot, 1857, 13-4.

Liens externes 
 
 Bon Boullogne dans la base Joconde.

Peintre français du XVIIe siècle
Dessinateur français
Graveur français du XVIIe siècle
Graveur français du XVIIIe siècle
Naissance en février 1649
Décès en mai 1717
Prix de Rome en peinture
Membre de la guilde de Saint-Luc de Paris
Naissance à Paris
Décès à Paris
Décès à 68 ans
Membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture
Famille de Boullongne